Yola peut être :
 Yola, village du Cameroun ;
 Yola, ville du Nigeria ;
 , ancienne langue germanique d’Irlande ;
 Les Biafadas ou Yolas, peuple de Guinée-Bissau ;
 Les Diolas ou Yolas-Fonyi, peuple de Guinée-Bissau, de Gambie et du Sénégal ;
 Yola, prénom espagnol.
 Yola, chanteuse anglaise.

Homonymie de toponyme